Тотанес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 26 км². Население — 421 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Покровителями города считаются святой Антонио Абад и Пурисима Консепсион.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо
Города Сьюдад-Реаля